Ордена Ленина оперативно-стратегическое командование воздушно-космической обороны (ОСК ВКО) — оперативно-стратегическое командование Военно-воздушных сил Российской Федерации, предназначенное для стратегической обороны России от угроз с воздуха и из космоса.

Формирование 
В рамках реформы Вооружённых Сил РФ 1 июня 2009 года управления ордена Ленина командования специального назначения и 1-го особого корпуса ПВО были переформированы в Управление ордена Ленина оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны с дислокацией в г. Балашихе Московской области.

В состав ОСК ВКО вошли системы:
 противовоздушной обороны (ПВО)
 разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении
 противоракетной обороны (ПРО)
 наблюдения за космическим пространством.

История организационного строительства 
Воздушная оборона Москвы ведет своё начало с 25 апреля 1918 года, когда военным руководителем Московского района был издан приказ № 01 от 25.04.1918 г., в соответствии с которым образовано Управление воздушной обороны Москвы.

Части, соединения и объединения, выполнявшие задачи ПВО Москвы в зависимости от сложившейся обстановки и решаемых задач имели различные организационные формы:
 Управление воздушной обороны Москвы (с 25.04.1918 г.);
 1-й отдельный территориально-позиционный зенитный артиллерийский дивизион (1924)
 31-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (1924—1929);
 1-я бригада ПВО (с 21.09.1929 г.);
 1-я дивизия ПВО (с 17.08.1931 г.);
 1-й корпус ПВО(с 11.01.1938 г.);
 Московская зона ПВО (с июня 1941 г.);
 Московский корпусной район ПВО (27.12.1941 г.) в составе Московского военного округа;
 Московский фронт ПВО (с 5 апреля 1942 года)
 Особая Московская армия ПВО (с 29 июня 1943 года);
 Московская группа ПВО Центрального фронта ПВО (с 24 декабря 1945 г.);
 Войска ПВО Москвы Центрального фронта ПВО (с марта 1945 г.);
 Войска ПВО Москвы Центрального округа (с 25 октября 1945 года);
 Войска ПВО Москвы Северо-Западного округа (с 23 мая 1946 года);
 Московский район ПВО (с 14 августа 1948 года);
 Ордена Ленина Московский округ ПВО (с 20 августа 1954 года);
 Ордена Ленина Московский округ ВВС и ПВО (с 1998 года);
 Ордена Ленина командование специального назначения(с 1 сентября 2002 года);
 Объединённое стратегическое командование воздушно-космической обороны (с 1 июля 2009 года);
 Ордена Ленина командование противовоздушной и противоракетной обороны (с 1 декабря 2011 года);
 1-я ордена Ленина армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения (с 2015 года).

Переформирование 
С 1 декабря 2011 года на базе ОСК ВКО и Космических войск России создан новый род войск — Войска воздушно-космической обороны. В декабре 2011 года ордена Ленина оперативно-стратегическое командование воздушно-космической обороны (ОСК ВКО) преобразовано — в ордена Ленина командование противовоздушной и противоракетной обороны (К ПВО-ПРО) Войск воздушно-космической обороны.

Командующий 
 генерал-майор Тишкевич Л. Э., 01.06.2009 — 10.2010 г.;
 генерал-лейтенант Иванов В. М., 2010 — 08.11.2011 г.;
 генерал-майор Попов С. В. 2011—2013 г.;
 генерал-лейтенант Кураченко П. П., 03.2013 — 02.12.2013 г.;
 генерал-лейтенант Демин, А. Г., 02.12.2013 --->

Состав, численность и организация войск ОСК 
В состав войск вошли:
 4-я бригада ВКО;
 5-я бригада ВКО;
 6-я бригада ВКО.
Соединения и части авиации 16-й воздушной армии были переданы в состав 1-го командования ВВС и ПВО Западного военного округа. Управление 16-й ВА было расформировано.

Состав на 2011 год 
В боевом составе на 2011 год:
 4-я бригада воздушно-космической обороны (Долгопрудный):
 210-й зенитно-ракетный полк (Дубровка) — С-300ПМ, С-400;
 584-й зенитно-ракетный полк (Марьино) — С-300ПМ;
 612-й зенитно-ракетный полк (Глаголево) — С-300ПМ;
 93-й зенитно-ракетный полк (Фуньково) — С-300ПМ;
 722-й зенитно-ракетный полк (кадр) (Клин) — С-300ПС;
 25-й радиотехнический полк (Нестерово);
 5-я бригада воздушно-космической обороны (Петровское):
 606-й зенитно-ракетный полк (Электросталь) — С-300ПМ, С-400;
 549-й зенитно-ракетный полк (Курилово) — С-300ПМ;
 614-й зенитно-ракетный полк (Пестово) — С-300ПМ;
 629-й зенитно-ракетный полк (Каблуково) — С-300ПМ;
 799-й зенитно-ракетный полк (кадр) (Часцы) — С-300ПС;
 9-й радиотехнический полк (Торбеево);
 6-я бригада воздушно-космической обороны (Ржев):
 42-й зенитно-ракетный полк (Валдай) — С-300ПС;
 108-й зенитно-ракетный полк (кадр) (Воронеж) — С-300ПС;
  335 радиотехнический полк
  336 радиотехнический полк
  337 радиотехнический полк

Примечания

Ссылки 
 Одна голова лучше: В России создано Объединенное стратегическое командование воздушно-космической обороны 
 В российской армии создано командование воздушно-космической обороны 
 Андрей Демин, генерал-майор, командующий войсками Командования ПВО-ПРО Войск ВКО. «Небесный щит Центральной России. К 60-летию ордена Ленина Московского округа противовоздушной обороны» Газета «Военно-промышленный курьер» № 30 (548) за 20 августа 2014 года 

Объединённые стратегические командования Вооружённых сил Российской Федерации